De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2000 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 14 mei 2000 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans